CCH poate fi:

 Combinatul de Celuloză și Hârtie - CCH, fostul nume al companiei Someș Dej